Bryn Mawr kan syfta på:

Bryn Mawr, Kalifornien
Bryn Mawr, Pennsylvania
Bryn Mawr College

Se även
Brynmawr